Zu den Strecken des Fahrplanfelds 670 (Rapperswil–Pfäffikon SZ–Arth-Goldau) siehe:

 Zürichsee–Gotthardbahn (Rapperswil–Pfäffikon SZ)
 Bahnstrecke Pfäffikon SZ–Arth-Goldau

600…